Gamla Epidemisjukhuset kan syfta på:

 Gamla Epidemisjukhuset, Jönköping
 Gamla Epidemisjukhuset, Mölndal
 Gamla Epidemisjukhuset, Sundsvall

Se även
 Epidemisjukhuset, Örebro